Davit Qipiani (Georgisch: დავით ყიფიანი,, Russisch: Давид Кипиани) (Tbilisi, 18 november 1951 - aldaar, 17 september 2001) was een Georgisch voetballer en trainer. Als speler kwam hij uit voor de Sovjet-Unie en was hij bekend onder zijn Russische naam David Kipiani.

Biografie
Qipiani begon zijn carrière bij Lokomotivi Tbilisi maar stootte in 1971 door naar het grote Dinamo Tbilisi. In 1978 werd hij landskampioen met de club en in 1976 en 1979 won hij met Dinamo de beker en in 1981 de Europacup II.

Hij speelde ook 19 wedstrijden voor het nationale elftal en miste het WK in Spanje door een blessure.

Hij overleed ten gevolge van een verkeersongeval in september 2001.

Georgisch voetballer
Georgisch voetbalcoach